Brusen kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Brusen (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Mezdra, 
 Brusen (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Etropole,

Sverige 

 Brusen, sjö, Älvdalens kommun, Dalarnas län, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar